Sikovo je selo u Zadarskoj županiji.

Upravna organizacija 
Upravnom organizacijom dijelom je općine Svetog Filipa i Jakova.

Stanovništvo

Promet 
Nalazi se sjeveroistočno od Jadranske magistrale.

Naselja u Zadarskoj županiji